Porte d'Orléans – porta di accesso al boulevard périphérique di Parigi nel XIV arrondissement di Parigi
 Porte d'Orléans – stazione della metropolitana di Parigi